Натуральне число 877
 877 рік до нашої ери
 877 рік нашої ери